2016 German FIM Speedway Grand Prix – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 10 września 2016 na Bergring Arena w Teterowie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Martina Smolinskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Tobias Kroner i Kai Huckenbeck.

Ze względu na wycofanie z tegorocznego cyklu Grand Prix w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren
Z kolei ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Andreas Jonsson. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Michael Jepsen Jensen.
 (#100)  Andreas Jonsson → (#52)  Michael Jepsen Jensen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 9 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Niemcy
2016
2016 w Niemczech